Ágios Epifánios kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Agios Epifanios Oreinis, Eparchía Lefkosías, 
 Agios Epifanios Soleas, Eparchía Lefkosías,